Шаркан — фамилия и топоним:

 Шаркан — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Шаркан — село в Удмуртии. Административный центр Шарканского района.
 Шаркан — река в России, протекает в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Республике Удмуртия, Пермском крае.
 Шаркан, Иштван (1913—2009) — венгерский гимнаст, участник Олимпийских игр 1936 года, олимпийский судья, тренер по гимнастике.